Castelluccesi – abitanti di Castelluccio (Castel San Giorgio)
Castelluccesi – abitanti di Castelluccio Cosentino
Castelluccesi – abitanti di Castelluccio Inferiore
Castelluccesi – abitanti di Castelluccio Superiore
Castelluccesi – abitanti di Castelluccio Valmaggiore
Castelluccesi – abitanti di Castelluccio dei Sauri